Зириклы () — топонимы в Башкортостане

 Зириклы — деревня в Бакалинском районе.
 Зириклы — село в Бижбулякском районе.
 Зириклы — деревня в Гафурийском районе.
 Зириклы — деревня в Миякинском районе.
 Зириклы — село в Шаранском районе.
 Зириклы — устаревшее написание (транслитерация) реки Ереклы.